Амелі Моресмо виграла свій перший титул на Вімблдоні, у фіналі перемігши Жустін Енен-Арденн з рахунком 2–6, 6–3, 6–4. Це був її другий титул на турнірах Великого шолома після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії раніше того самого року. Моресмо також стала першою переможницею Вімблдону серед жінок з часів Сюзанн Ленглен,  якій це вдалось на турнірі 1925 року. Ця поразка завадила Енен-Арденн здобути кар'єрний Великий шолом.

Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Єлена Янкович. Її сестра Серена не брала участі через травму коліна, тож уперше з турніру 1999 року жодна з сестер Вільямс не потрапила до фіналу.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Третє коло
| RD4 = Четверте коло

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= А Мискіна
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К Блек
| RD1-score02-1=0       |RD1-score02-2=4
| RD1-seed03=
| RD1-team03= М Мюллер
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К Канепі
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=4
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К Фернандес
| RD1-score05-1=6 |RD1-score05-2=4       |RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2       |RD1-score06-2=6 |RD1-score06-3=3r
| RD1-seed07=
| RD1-team07= С Шувей
| RD1-score07-1=3       |RD1-score07-2=2
| RD1-seed08=23
| RD1-team08={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=26
| RD1-team09= Є Янкович
| RD1-score09-1=6 |RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л Домінгес Ліно
| RD1-score10-1=3       |RD1-score10-2=4
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Ю Вакуленко
| RD1-score11-1=4       |RD1-score11-2=r
| RD1-seed12=
| RD1-team12= В Кінґ
| RD1-score12-1=5
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Л Реймонд
| RD1-score13-1=3
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Я Шведова
| RD1-score14-1=5       |RD1-score14-2=r
| RD1-seed15=
| RD1-team15= Б Маттек
| RD1-score15-1=1       |RD1-score15-2=0
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= В Вільямс
| RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= А Мискіна
| RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М Мюллер
| RD2-score02-1=2       |RD2-score02-2=1
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К Фернандес
| RD2-score03-1=79 |RD2-score03-2=5       |RD2-score03-3=9
| RD2-seed04=23
| RD2-team04=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П Шнідер
| RD1-score01-1=2       |RD1-score01-2=77 |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Серра-Дзанетті
| RD1-score02-1=6 |RD1-score02-2=64      |RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Якімова
| RD1-score03-1=5       |RD1-score03-2=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Бремон
| RD1-score04-1=7 |RD1-score04-2=6
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г Шромова
| RD1-score05-1=4       |RD1-score05-2=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Секція 6 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Д Гантухова
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=4       |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= МЕ Камерін
| RD1-score02-1=4       |RD1-score02-2=6 |RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К Фліпкенс
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=4       |RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Дж Джексон
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=6 |RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А Молік
| RD1-score05-1=7 |RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ю Чжань
| RD1-score06-1=5       |RD1-score06-2=1
| RD1-seed07=
| RD1-team07= М Суха
| RD1-score07-1=4       |RD1-score07-2=1
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= К Среботнік
| RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= А Чакветадзе
| RD1-score09-1=6 |RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ц Янь
| RD1-score10-1=3       |RD1-score10-2=2
| RD1-seed11=
| RD1-team11= М Санчес Лоренсо
| RD1-score11-1=6 |RD1-score11-2=4       |RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= О Весніна
| RD1-score12-1=2       |RD1-score12-2=6 |RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Накамура
| RD1-score13-1=3       |RD1-score13-2=6 |RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К Бичкова
| RD1-score14-1=6 |RD1-score14-2=1       |RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=
| RD1-team15= М Юань
| RD1-score15-1=0       |RD1-score15-2=1
| RD1-seed16=3
| RD1-team16={{Nowrap| Ж Енен-Арденн}}
| RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Д Гантухова
| RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=4       |RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Дж Джексон
| RD2-score02-1=3       |RD2-score02-2=6 |RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А Молік
| RD2-score03-1=2       |RD2-score03-2=1
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= К Среботнік
| RD2-score04-1=6 |RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= А Чакветадзе
| RD2-score05-1=6 |RD2-score05-2=3       |RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= О Весніна
| RD2-score06-1=4       |RD2-score06-2=6 |RD2-score06-3=3
| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Бичкова
| RD2-score07-1=1       |RD2-score07-2=2
| RD2-seed08=3
| RD2-team08={{Nowrap| Ж Енен-Арденн}}
| RD2-score08-1=6 |RD2-score08-2=6

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Д Гантухова
| RD3-score01-1=6 |RD3-score01-2=77
| RD3-seed02=21
| RD3-team02= К Среботнік
| RD3-score02-1=4       |RD3-score02-2=62
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= А Чакветадзе
| RD3-score03-1=2       |RD3-score03-2=3
| RD3-seed04=3
| RD3-team04={{Nowrap| Ж Енен-Арденн}}
| RD3-score04-1=6 |RD3-score04-2=6

| RD4-seed01=15
| RD4-team01= Д Гантухова
| RD4-score01-1=3       |RD4-score01-2=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Вімблдонський турнір
2006 у тенісі